

Astronomia 
Barnard – cratere lunare
Barnard – cratere su Marte
Barnard 68 – nebulosa oscura visibile nella costellazione dell'Ofiuco
Barnard 147 – nebulosa oscura visibile nella costellazione del Cigno
Barnard's Star b – pianeta extrasolare orbitante attorno alla Stella di Barnard
177P/Barnard – cometa periodica
206P/Barnard-Boattini – cometa periodica
Anello di Barnard – nebulosa a emissione situata nella costellazione di Orione
Catalogo Barnard – catalogo astronomico di nebulose oscure
Stella di Barnard – stella nella costellazione dell'Ofiuco

Geografia
Stati Uniti d'America
Barnard – città della Contea di Lincoln, Kansas
Barnard – città della Contea di Nodaway, Missouri
Barnard – città della Contea di Windsor, Vermont

Persone
Aneurin Barnard (1987) – attore gallese
Arthur Barnard (1929-2018) – ostacolista statunitense
Charles Barnard Groves (1915-1992) – direttore d'orchestra inglese
Christiaan Barnard (1922-2001) – chirurgo e accademico sudafricano
Darren Barnard (1971) – ex calciatore inglese naturalizzato gallese
Edward Emerson Barnard (1857-1923) – astronomo statunitense
John Barnard (1946) – progettista britannico
Jessica Barnard (1990) – ex siepista e mezzofondista filippina
Lee Barnard (1984) – calciatore britannico, attaccante del Southampton
Marius Barnard (1969) – ex tennista sudafricano
Neal D. Barnard (1953) – medico, professore universitario e ricercatore statunitense
Paolo Barnard, propr.  Paolo Rossi-Barnard (1958) – giornalista e saggista italiano
Robert Barnard (1936-2013) – scrittore britannico